Federazione Italiana Survival Academy
 Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron – in italiano Federazione Internazionale Canottaggio
 Federazione Italiana Soft Air – sciolta nel 1998 
 Federazione Internazionale Sport Automobilistico – (già CSI, Commissione Sportiva Internazionale), organo della Federazione Internazionale dell'Automobile ora sciolto
 Foreign Intelligence Surveillance Act – Legge americana sulla sorveglianza e l'intelligence straniera del 1978
 Federazione Italiana Salvamento Acquatico
 Federation of International Subbuteo Associations – Federazione Internazionale delle Associazioni del Subbuteo (calcio da tavolo)
 Federazione Italiana Sports Atletici (F.I.S.A. – dal 1926 FIDAL)